Tříč má více významů:
název katastrálního území obce Horní Tříč
Horní Tříč – část města Vysoké nad Jizerou
Dolní Tříč – část města Jablonec nad Jizerou